Trois yachts royaux britanniques furent nommées HMY Victoria and Albert d'après la reine Victoria et son mari :
 HMY Victoria and Albert, un bateau à aubes jumelé lancé le , renommé plus tard Osborne
 HMY Victoria and Albert, un navire à vapeur lancé le 
 HMY Victoria and Albert, lancé le 

Victoria and Albert